РКП — аббревиатура ряда левых и революционных партий:
 Российская коммунистическая партия (большевиков) — название коммунистической партии в России в 1918—1925 годах.
 Революционная коммунистическая партия — троцкистская партия в Великобритании в 1944—1950 годах.
 Рабочая коммунистическая партия — маоистская партия в Норвегии в 1973—2007 годах.
 Рабочая курдская партия
 Румынская коммунистическая партия — название коммунистической партии в Румынии в 1922—1948 и 1965—1989 годах.
 Реюньонская коммунистическая партия

Кроме того:
 РКП — Российская космическая программа
 РКП — Российская книжная палата
 РКП — Ручная коробка передач
 РКП — расследование компьютерных преступлений
 РКП — рентгеноконтрастная полоса
 РКП — редукторно-карданный привод
 РКП — распределённый контролируемый пункт
 РКП — речемыслительный коммуникативный процесс
 РКП — ремонт колесных пар
 РКП — Расчётно-клиринговая палата
 РКП — ракетно-космическая промышленность
 РКП — рабочий коэффициент передачи